

Geografia

Austria 
 Hohenau an der March – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf
 Hohenau an der Raab – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy 
 Hohenau – gmina w Bawarii, w powiecie Freyung-Grafenau

Paragwaj 
 Hohenau – miasto w departamencie Itapúa

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mieleszyn